Methe ist der Name:
 einer griechischen Nymphe, siehe Methe (Mythologie)
 zweier Handball-Schiedsrichter, siehe Brüder Methe
 von Johann Heinrich Methe, deutscher Mediziner im 18. Jahrhundert